Илли́зи () — вилайет в юго-восточной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Иллизи.

Географическое положение 
Вилайет расположен на восточной границе Алжира с Ливией в пустыне Сахара.

Вилайет Иллизи граничит с вилайетами Уаргла на севере и Таманрассет на западе.

Население 
Вилайет малонаселённый, многие жители — туареги.

Административное деление 
Административно вилайет разделён на 3 округа и 6 коммун:

Примечания 

Вилайеты Алжира